Ма́мчур () — украинская фамилия. Известные носители:

 Мамчур, Сергей Николаевич (1972—1997) — украинский футболист.
 Мамчур, Юлий Валерьевич (род. 1971) — украинский государственный деятель, политик, военный лётчик.

См. также 
 Мамчуры